Йон — многозначный термин:

Фамилия
Йон () — фамилия, которую носили среди прочих:
 Йон, Винценц (1838—1900) — австрийский статистик.
 Йон, Георг (настоящая фамилия Якобсон; 1879—1941) — немецкий театральный и киноактёр.
 Йон, Готфрид (1942—2014) — немецкий актёр.
 Йон, Евгения (1825—1887) — немецкая романистка, более известная под псевдонимом Э. Марлитт.
 Йон, Иржи (1923—1972) — чешский художник и книжный иллюстратор.
 Йон, Корнелиу (род. 1951) — румынский стрелок, чемпион Олимпийских игр.
 Йон, Отто (1909—1997) — немецкий государственный деятель, первый президент Федеральной службы защиты Конституции Германии.
 Йон, Рихард Эдуард (1827—1889) — немецкий криминалист.
 

Имя
 Гнарр, Йон
 Форселль, Йон (1868—1941) — шведский певец.

Прочее
 Йон (дракон) — корейский дракон.

См. также 
 Йохан
 Джон
 Ион (значения)
 Йона
 Иона (значения)